Каминкер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каминкер, Бурэх (более известен как Барух Камин; 1914—1988) — израильский политический деятель, депутат Кнессета.
 Каминкер, Давид Моисеевич (1912—1976) — советский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, один из основателей ПИЯФ РАН.
 Каминкер, Дмитрий Давыдович (род. 1949) — российский скульптор.
 Каминкер, Симона-Анриэтта-Шарлотта (более известна как Симо́на Синьоре́; 1921—1985) — французская актриса кино и театра.